Maura peut faire référence à :

Patronyme 

Antonio Maura (1853-1925), un homme politique espagnol ;
Jorge Semprún Maura (1923-2011), petit-fils du premier, écrivain et ancien ministre espagnol de la culture ;
Carmen Maura (née en 1945), une actrice espagnole ;
Miguel Maura (1887-1971), fils du premier, un homme politique espagnol ;

Prénom 

Maura Anderson (née en 1986), une actrice américaine ;
Maura Clarke (1931-1980), une religieuse catholique américaine ;
Maura Tierney (née en 1965), une actrice américaine ;
Maura Tombelli (née en 1952), une astronome italienne ;

Autre 
Natrix maura, le nom scientifique de la couleuvre vipérine.
Patronyme hispanique
Homonymie de prénom
Prénom féminin